Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржано је 11. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015 није бранио Ештон Итон из САД-а.

Земље учеснице 

Учествовале су 35 атлетичара из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  Неут. атлетичари (-{АНА}-) (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 3. августа 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2017. године пре почетка првенства (3. августа 2017), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

Квалификационе норме 
За квалификацију на првенство, десетобојци су морале имати резултат од најмање 8.100 бодова у периоду од 1. јануара 2016. до 23. јула 2017.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1.

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године.

Почетак такмичења: 1. група у 10:00, 2. група у 10:09, 3. група у 10:18, 4. група у 10:29. по локалном времену.

Ветар: 1. група -0,2 м/с, 2. група -0,8 м/с, 3. група -1,3 м/с и 4. група -0,7 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 11:11 по локалном времену. Такмичари су били подељени у 2 групе.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 12:55 по локалном времену. Такмичари су били подељени у две групе.

Скок увис 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 17:00 по локалном времену. Такмичари су били подељене у две групе.,

400 метара 
Такмичење је одржано 11. августа 2017 године. Такмичари су били подељени у 4 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 20:44, Група 2 у 20:54, Група 3 у 21:02, Група 4 у 21:11 по локалном времену.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 12. августа 2017 године. Такмичари су били подељени у 4 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 9:59, Група 2 у 10:07, Група 3 у 10:15, Група 4 у 10:23 по локалном времену.

Ветар: 1. група -0,5 м/с, 2. група +1,2 м/с, 3. група +0,4 м/с и 4. група -0,1 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 12. августа 2017. године са почетком у 11:00 по локалном времену.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 12. августа 2017. године са почетком у 12:58 група 1 а група 2 у 14:08 по локалном времену. Такмичари су били подељени у две групе.,

Бацање копља 
Такмичење је одржано 12. августа 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 17:30, Група 2 у 18:55 по локалном времену.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 12. августа 2017. године У 20:55 по локалном времену.

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном